Rosdol (; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Saporischschja mit etwa 700 Einwohnern.

Das Dorf liegt 2 Kilometer östlich der Europastraße 105, 13 Kilometer östlich vom ehemaligen Rajonzentrum Mychajliwka, 19 Kilometer südöstlich vom Rajonszentrum Wassyliwka und 67 Kilometer südlich der Oblasthauptstadt Saporischschja.

Der Ort wurde 1810 von deutschen Kolonisten (Schwarzmeerdeutsche) unter dem Namen Friedrichsfeld (ukrainisch Фрідріхфельд) gegründet, am 21. Mai 1945 wurde es auf seinen heutigen Namen umbenannt.

Im März 2022 wurde der Ort durch russische Truppen im Rahmen des Russischen Überfalls auf die Ukraine eingenommen und befindet sich seither nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle.

Verwaltungsgliederung 
Am 22. November 2017 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Rosdol (Роздольська сільська громада/Rosdolska silska hromada). Zu dieser zählten auch die 22 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete es zusammen mit den Dörfern Abrykossiwka, Kawuniwka, Nowe Pole, Trudowyk, Sawitne, Schewtschenka, Trudowyk, Wynohradiwka und Wyschniwka die gleichnamige Landratsgemeinde Rosdol (Роздольська сільська рада/Rosdolska silska rada) im Osten des Rajons Mychajliwka.

Am 12. Juni 2020 kam noch die Dörfer Kochane, Nowohoriwka, Nowoljubymiwka, Peremoschne, Selenyj Haj, Stepowe, Tawrija, Tschornosemne und Wyschnewe aus dem Rajon Tokmak zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Wassyliwka.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Rosdol Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Saporischschja
Rajon Wassyliwka